Polska Federacja Kynologiczna
 Polska Fundacja Kulturalna
 Paktofonika